Schloss Belvedere se poate referi la:
Castelul Belvedere din Viena
Castelul Belvedere din Weimar